Baby steht für:

 Baby, Kind im ersten Lebensjahr, siehe Säugling
 Baby (Batterie), genormte Baugröße von Batterien und Akkumulatoren
 Baby, Name zweier Circus-Elefanten, siehe Showcircus #Geschichte
 Baby, Pseudonym des Rappers Bryan Williams, siehe Birdman
 Baby, kryptologische Spezialmaschine, siehe Eins-Katalog
 Baby, Markenname des brasilianischen Automobilherstellers Beach Buggies e Lanchas
 Grunau Baby, deutsches Segelflugzeug (1931–1945)

Werktitel:
 Baby (1984), deutscher Film von Uwe Frießner
 Baby – Das Geheimnis einer verlorenen Legende, US-amerikanischer Film von Bill L. Norton (1985)
 Baby (Brandy-Lied), Lied der Sängerin Brandy (1995)
 Baby (2002), deutsch-niederländischer Film von Philipp Stölzl
 de Baby, niederländischer Dokumentarfilm von Deborah van Dam (2012)
 Baby (Fernsehserie), italienische Serie von Andrea De Sica und Anna Negri (ab 2018)

Geografie:
 Baby (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne, Frankreich

Baby ist der Familienname folgender Personen:
 Amara Baby (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 François Baby (1733–1820), kanadischer Händler, Offizier und Politiker
 James Baby (1763–1833), kanadischer Offizier und Politiker
 Jean Baby (1897–1969), französischer Historiker
 Jithu Baby (* 1993), indischer Sprinter
 Sonia Baby (* 1981), spanische Pornodarstellerin

 Babys steht für:
 Babys (Film), französischer Dokumentarfilm von Thomas Balmès (2010)
 The Babys, britische Rockband (ab 1975)

Siehe auch:
 Baby&Co (Zeitschrift)
 Baby 81 (Begriffsklärung)

 Babi (Begriffsklärung)